

Pessoas
Rue McClanahan - uma atriz estadunidense

Localidades
Rue (Somme) - uma comuna francesa na região administrativa da Picardia
Ou ainda:
Rue de Rivoli - uma das ruas mais famosas de Paris;
La Vieux-Rue - uma comuna francesa na região administrativa da Alta-Normandia
La Rue (Ohio)

Outros
De La Rue - uma fabricante de impressoras e produtora de papel britânica

Desambiguação